Dado steht für:

 Spitzname von David Elazar (1925–1976), israelischer Militär
 eine Stadt in Afghanistan, siehe Ghazni (Provinz)
 ein Bauteil in der Innenarchitektur, siehe Lambris
 den Maler Miodrag Djuric (1933–2010)
 Spitzname von Ouen, Heiliger
 Dado Pršo (* 1974), kroatischer Fußballer 
 Dado von Verdun, Bischof von Verdun im 10. Jahrhundert (Liste der Bischöfe von Verdun)

Dado ist außerdem der Familienname von:
 Firehiwot Dado (* 1984), äthiopische Marathonläuferin
 Little Dado (1916–1965), philippinischer Boxer

DADO steht als Abkürzung für:
 Diacetyldioxim

DADO